Rustaq se poate referi la:
 Rustaq, oraș în Afganistan
 Rustaq, oraș în Oman